Abaris (oud-Grieks persoon), "Abaris de Hyperboreaan"
Abaris (geslacht), een geslacht van loopkevers